A Semana Garota Verão  foi um programa dominical de televisão da TVCOM com a co-produção da RBS TV. O programa mostra tudo o que aconteceu durante a semana do concurso Garota Verão (o concurso de beleza do verão brasileiro em parceria das emissoras afiliadas à Rede Globo nos estados do Rio Grande do Sul e da Santa Catarina e da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, com o patrocínio do refrigerante Pepsi) nas praias das cidades gaúchas (incluindo a Praia de Capão da Canoa) e catarinenses. Na RBS TV, estreou nos dias 15 de janeiro de 1995 (13ª edição, RS) e 11 de janeiro de 1998 (3ª edição, SC). E na TVCOM, estreou nos dias 11 de janeiro de 1998 (16ª edição, RS) e 14 de janeiro de 2001 (6ª edição, SC). Na TVCOM, é exibido todos os domingos, às 20 horas e as reprises no mesmo dia, na RBS TV, depois do Tele Domingo.

Programação do concurso Garota Verão (RBS TV) 
O concurso Garota Verão da RBS TV começa no mês de janeiro e no final será realizada até o mês de março. Além disso, na programação do concurso, o Minuto Garota Verão, o perfil das candidatas (com duração de 1 minuto), que vai ao ar de segunda à sábado, antes do Jornal do Almoço (que termina até o mês de fevereiro) e o Boletim Garota Verão, mostrando os desfiles, os bastidores e as curiosidades (com duração de 2 minutos e a partir de fevereiro, com duração de 1 minuto), que também vai ao ar de segunda à sábado, nos intervalos da programação (e a partir do mesmo mês, antes do Jornal do Almoço), assim como a cobertura durante os telejornais e programas locais. O concurso revelou a simpatia de Luize Altenhofen a sua carreira de modelo em 1996, que ficou em 3º lugar (ou então, a 2ª princesa do verão).

Ver também 
 Garota Verão
 RBS TV
 TVCOM

Ligações externas 
 Site oficial do Garota Verão (arquivado)

Programas da RBS TV
Programas da TVCOM